

Персоналии 
 Лажапель, Андре (Andrée Lachapelle; род.1931) — канадская актриса.
 ЛаШапель, Дэвид (род. 1963) — американский фотограф и режиссёр.
 Лашапель, Эммануэль-Персилье (1845—1918) — канадский врач.

Топонимы 
 Лашапель () — коммуна во французском департаменте Ло и Гаронна региона Аквитания
 Лашапель () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Лашапель () — коммуна во французском департаменте Сомма региона Пикардия
 Лашапель () — коммуна во французском департаменте Тарн и Гаронна региона Юг — Пиренеи
 Лашапель-о-Пот () — коммуна во французском департаменте Уаза региона Пикардия
 Лашапель-Озак () — коммуна во французском департаменте Ло региона Юг — Пиренеи
 Лашапель-ан-Блези () — коммуна во французском департаменте Верхняя Марна региона Шампань — Арденны
 Лашапель-Грайюз () — коммуна во французском департаменте Ардеш региона Рона — Альпы
 Лашапель-Сен-Пьер () — коммуна во французском департаменте Уаза региона Пикардия
 Лашапель-су-Обена () — коммуна во французском департаменте Ардеш региона Рона — Альпы
 Лашапель-су-Шанеак () — коммуна во французском департаменте Ардеш региона Рона — Альпы
 Лашапель-су-Шо () — коммуна во французском департаменте Территория Бельфор региона Франш-Конте
 Лашапель-су-Жерберуа () — коммуна во французском департаменте Уаза региона Пикардия
 Лашапель-су-Ружемон () — коммуна во французском департаменте Территория Бельфор региона Франш-Конте